Тангла:
 Тангла — горы в Китае;

Танг-Ла
 Танг-Ла — горный перевал на хребте Тангла.
 Танг-Ла — железнодорожная станция, расположенная на перевале Танг-Ла.

См. также 
 Тангл